Корытов — фамилия; имеет женскую форму Корытова.
 Корытов, Виктор Александрович (1900—1938) — сотрудник советских органов охраны правопорядка, старший майор милиции.
 Корытов, Леонид Иннокентьевич (род. 1943) — доктор медицинских наук.

Корытова 
 Корытова, Светлана Вадимовна  (род. 1968) — советская и российская волейболистка.
 См. также 
 Корытово — название населённых пунктов.